Конюхово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Конюхово — деревня в Россонском районе Витебской области.

Казахстан 
 Конюхово — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Конюхово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Конюхово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Конюхово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Конюхово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Конюхово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Конюхово — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Конюхово — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Конюхово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

См. также 
 Конюково (Пермский край)